Die Brixina Tennis Open 2001 waren ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. August 2001 in Brixen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Brixen